Будки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Будки — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Будки — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Будки — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Будки  — прежнее название села Дубки в Симферопольском районе Крыма.
 Будки  — прежнее название упразднённого села Балки в Симферопольском районе Крыма.
 Будки — село в Глушковском районе Курской области.
 Будки — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Будки — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Будки — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.

Украина 
 Будки — село в Немировском районе Винницкой области.
 Будки — село в Маневичском районе Волынской области.
 Будки — село в Коростенском (ранее Олевском) районе Житомирской области.
 Будки — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Будки — село в Белопольском районе Сумской области.
 Будки — село в Кременецком районе Тернопольской области.
 Будки — село в Смелянском районе Черкасской области.

См. также 
 Будки-Каменские — село в Рокитновском районе Ровненской области Украины.
 Будки-Сновидовичские — село в Рокитновском районе Ровненской области Украины.
 Великие Будки
 Будьки